Пове́шение — метод самоубийства, убийства, смертной казни; механическая асфиксия, заключающаяся в удушении петлёй под воздействием тяжести тела.

История 
Наиболее ранним упоминанием в истории убийства через повешение — это его обрядовое использование древними кельтами, которые так приносили человеческие жертвоприношения воздушному богу Эзусу. О казни через повешение упоминает Сервантес (XVII век).

В Средние века и Новое время повешение использовалось как один из многочисленных способов казни (удобное тем, что не требовало особого оснащения). При этом оно в основном рассматривалось как «позорный» вид смерти в отличие от «благородного» обезглавливания или расстрела; в ряде стран повешение применялось исключительно к простолюдинам, а по отношению к лицам благородного сословия могло применяться для особого унижения казнимого и его семьи. Как правило повешение не применялось в отношении женщин, что видимо объясняется требованиями соблюдения благопристойности. Так, английский историк права Уильям Блэкстон объяснял это применительно к английским законам следующим образом: «Приличия, подобающие женскому полу, возбраняют публичное обнажение и уродование женского тела».

В России повешение в имперский период применялось к уголовным и политическим преступникам (например, казнь декабристов). Противоборствующими сторонами в годы гражданской войны повешение применялось наряду с расстрелом.

Поздне́е повешение в СССР практиковалось в короткий период военного времени и первых послевоенных годов в отношении военных преступников и сотрудничавших с нацистами лиц (в частности, через повешение были казнены генералы Власов, Краснов, Шкуро, полковник Султан Клыч-Гирей, атаман Семёнов, фигуранты Краснодарского процесса и др.) — см. Указ «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев...». На Нюрнбергском процессе к смертной казни через повешение были приговорены двенадцать высших руководителей нацистской Германии.

На оккупированных территориях казнь через повешение практиковали немецкие власти в отношении партизан и подпольщиков. В Японии в 1944 году был повешен советский разведчик Рихард Зорге.

В Англии, а затем в Великобритании (вплоть до 1820 года, формально отменено только в 1867 году) повешение было частью мучительной казни, назначавшейся за тяжкие государственные преступления — «повешение, потрошение и четвертование» (). Осуждённого вешали на короткое время на виселицу — так, чтобы он не потерял сознания, затем снимали с верёвки и выпускали ему внутренности, вспоров живот. Потом его четвертовали.

Для повешения обычно использовали виселицу, однако в истории нового времени в этой цели использовались также фонари, подъёмные краны, деревья.

В некоторых странах центральной Европы (Германии, Австрии, Швейцарии и некоторых других) в Средние века и Новое время место для повешения называлось Галгенберг (Галгенхюгель, Галгенбюль).

Иногда в качестве синонима смертной казни через повешение используют выражение «столыпинский галстук» (высказывание депутата Государственной думы Российской империи II созыва от партии конституционных демократов Ф. И. Родичева. Поводом к нему послужил доклад, который представил Думе председатель Совета министров Российской империи Пётр Столыпин).

«Бандитские виселицы» 
«Бандитские виселицы» ввёл в обиход Филипп Красивый. Они отличаются от обычных тем, что на них оставляли висеть не только тех, кто был повешен, но и преступников («бандитов»), казнённых другими способами (или, например, убитых при задержании). На одной балке могли висеть более полусотни человек.

Такие виселицы нередко расставляли вдоль основных дорог, располагали на естественных возвышенностях. О таких выставках не раз упоминается в романах Александра Дюма — в описываемые им времена развешенные по улице преступники были естественной и распространённой частью пейзажа. В Англии виселицы ставили настолько часто, что на некоторых дорогах их превращали в верстовые столбы.

Во Франции ещё практиковалось использование при сооружении виселицы разного количества поперечных балок — обычно оно зависело от титула судьи. Если правосудие вершил обычный дворянин, ставились две балки, барон — четыре, герцог — восемь. Король и вовсе мог наворотить любое количество балок по своему усмотрению.

Повешение головой вниз 
Повешение головой вниз ставит целью максимально унизить казнённого. В апреле 1945 года так повесили трупы уже казнённого Муссолини и его любовницы Клары Петаччи (Кларетты).

Медицинские аспекты 
Причинами смерти при повешении являются:
 Асфиксия — удушье, кислородное голодание от перекрытия дыхательных путей;
 Пережатие сонных артерий и верхних полых вен — сосуды головного мозга переполняются кровью;
 Сдавливание области каротидного синуса;
 Отёк мозга от резкого и значительного повышения внутричерепного давления;
 Рефлекторная остановка сердца от пережатия возвратного нерва;
 Перекрытие языком носоглотки, в результате которого человек задыхается
 Перелом шейных позвонков

Со второй половины XIX века во многих странах при смертной казни применяется тип повешения, при котором тело осуждённого не просто лишается опоры и повисает на верёвке, а падает с большой высоты (несколько метров) через люк. В таком случае смерть наступает практически мгновенно, от разрыва шейных позвонков и спинного мозга. При таком повешении необходимо рассчитывать длину верёвки в зависимости от веса осуждённого так, чтобы голова не отделилась от тела (в Великобритании существовала «официальная таблица падений» () для расчёта длины веревки). Отделение головы от тела имело место, в частности, при казни Барзана Ибрагима аль-Тикрити.

Возможность наступления смерти при повешении от повреждения шейного отдела позвоночника и травмы спинного мозга остаётся спорной. Тщательные контрольные обследования трупов с помощью обычной и послойной рентгенографии шейного отдела позвоночника, а также распилы замороженных трупов (Ольбритх, 1964 г.) показали, что при обычных условиях повешения изменений со стороны шейных позвонков не наступает.

Повешение в криминалистике и судебной медицине 
По способу наложения выделяют петли с одиночным, двойными и множественными оборотами, в свою очередь, многооборотные петли могут иметь параллельные, соприкасающиеся и взаимнопересекающиеся витки. Зачастую для удушения применяются материалы, которые оказались под рукой, например, части туалета, или же предметы, к которым погибший в силу своей профессии имел доступ: бинты, электропровод, поясные ремни, шарфы, чулки. По направлению волокон верёвки можно установить направление натяжения — в частности, если натяжение происходило в направлении, обратном тяжести тела, это заставляет сделать вывод о том, что имело место убийство. Необходимо также обратить внимание на узел — он может указывать на профессиональные навыки человека и иногда служит определяющим фактором при расследовании.

Судебно-медицинская диагностика повешения складывается из установления видовых признаков повешения и общеасфиктических признаков.

Основным видовым признаком повешения является странгуляционная борозда, которая представляет собой отпечаток петли на шее и нередко повторяет строение материала, из которого была сделана петля. При повешении, как правило, странгуляционная борозда является незамкнутой, так как концы петли поднимаются к узлу при натяжении. По внешнему виду борозды различают: бледные, когда материал петли был мягкий и воздействие петли на шею было непродолжительным; и бурые, когда петля была жёсткой, и человек долгое время находился в петле.

Также к видовым признакам повешения относят надрывы внутренней оболочки сонной артерии (симптом Амюсса), повреждения позвоночника, кровоизлияния в лимфатических узлах шеи и др.

Повешение в искусстве 

 В пятой части «Декалога» Кшиштофа Кислёвского (он же «Короткий фильм об убийстве») повешение преступника является одним из двух убийств, иллюстрирующих заповедь «Не убий».

См. также 
 Категория: Повешенные
 Виселица
 Висельная петля
 Монфокон (виселица)
 Тайберн
 Эротическое удушение
 Повешение слонихи Мэри
 Рука славы

Примечания

Ссылки 
 

Способы и орудия смертной казни
Самоубийство
Обстоятельства смерти